Сен-Жюльен-де-Консель () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Валле. Расположена в 10 км к востоку от Нанта, в 8 км от национальной автомагистрали N249, на левом берегу реки Луара. 

Южную часть территории коммуны занимает болото Гулен, природный парк регионального значения.

Население (2017) — 6 917 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Иулиана
 Часовня Святого Варфоломея XV века
 Особняк Мелери XVIII века
 Несколько ветряных мельниц

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 17,7 %
 промышленность — 5,7 %
 строительство — 10,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 46,7 %
 государственные и муниципальные службы — 19,1 %

Уровень безработицы (2016 год) — 8,2 % (Франция в целом — 14,1 %, департамент Атлантическая Луара — 11,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2016 год) — 22 523 (Франция в целом — 20 809, департамент Атлантическая Луара — 21 548).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сен-Жюльен-де-Конселя с 2014 года занимает Тьерри Агас (Thierry Agasse). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок одержал победу в 1-м туре, получив 67,61 % голосов.

Разное 
Сен-Жюльен-де-Консель является родиной популярного соуса Beurre blanc, который был придуман в маленьком ресторанчике на берегу Луары. Коммуна также является одним из главных французских производителей полевого салата (маша), ее ровная и песчаная земля подходит для выращивания овощей. Сен-Жюльен-де-Консель также выращивает на своих холмах виноград, из которого производят местное вино Мюскаде.

Города-побратимы 
  Триттау, Германия 
  Саариярви, Финляндия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Атлантическая Луара